Натуральне число 494
 494 рік до нашої ери
 494 рік нашої ери